Список международных конкурсов дирижёров.
 Безансонский международный конкурс молодых дирижёров
 Международный конкурс дирижёров имени Гжегожа Фительберга
 Конкурс дирижёров Донателлы Флик
 Конкурс дирижёров имени Гвидо Кантелли
 Международный конкурс дирижёров имени Вацлава Талиха в Праге, Чехия.
 Международный конкурс дирижирования Кадакесского оркестра
 Международный конкурс исполнителей в Женеве